Lučenec – miasto na Słowacji
 Lučenec – potok na Słowacji
 Lučenec – szczyt w Wielkiej Fatrze na Słowacji